GAB steht für:
 Gabun (Länderkürzel)
 Gefälleausgleichsbremse, Fachbegriff für eine Gleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland
 Gleitabrollbehälter
 Great Artesian Basin (dt. „ Großes Artesisches Becken“) in Australien
 Guichet Automatique Bancaire, siehe Geldautomat #Bezeichnung, Abgrenzung und Unterteilungen
 Gabbs Airport (IATA-Code), Flughafen von Gabbs (Nevada), Nye County, Nevada

Gab steht für:
 Gab (Netzwerk), US-amerikanischer Mikroblogging-Dienst

gab steht für:
 Gabri (Sprache) (ISO-639-3-Code), osttschadische Sprache

Siehe auch:
 Gäb
 Gabb

Abkürzung